Хуа́н Кристо́баль Кальве́те де Эстре́лья (; дата рождения неизвестна, Сариньена или Сабадель, Испания — , ) — испанский гуманист и , изящный , служивший при дворе Карла V учителем мальчиков-пажей его сына Филиппа II, позже служил у самого Филиппа. Носил официальный титул «Хронист Индий». Он написал достаточно много работ, из которых сохранилось довольно мало, неизвестных до XIX века. Его перу принадлежит описание основных путешествий испанских первооткрывателей и конкистадоров.

Биография 
Согласно некоторым биографам знаменитого писателя, родился он в промежутке между 1500—1510 годами. Одни авторы местом его рождения называют Сариньенну, другие — Сабадель. В юности он учился в Алькала-де-Энарес со знаменитым испанским гуманистом Эрнаном Нуньесом де Толедо и был учеником Херонимо Суриты. В течение многих лет проживал в городе Саламанке, где обучался в университете классическим языкам, и несомненно прожил там последние годы своей жизни, пока не умер в 1593 году. Похоронен в монастыре Святого Франсиско в Саламанке.

Произведения 
Основное его занятие было — написание Истории Индий. Он написал такие работы:

 De Aphrodisio expugnato, quod vulgo Africam vocant, commentarius (Антверпен, 1551) — написанная на латыни в подражание Юлию Цезарю.
 el Felicísimo viaje del príncipe don Felipe… (Антверпен, 1552)
 De rebus gestis Ferdinandi Cortesii, — неизданное произведение.
 Encomio de Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, издано в Антверпене, 1557.

Наиболее значительными являются работы о Новом Свете, его труды сравнивали с Историей Тита Ливия:

 De rebus Indicis, посвящённая Филиппу II, состоящая из 20 книг, оставшаяся неизданной.
 Rebelion de Pizarro en el Peru y Vida de D.Pedro Gasca, издано в Мадриде, 1889 — где описывается жизнь губернатора Перу Педро де ла Гаска и восстании Гонсало Писарро.

Кальвете де Эстрелья автор обширной работы по географии:

 El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don Phelippe, hijo del emperador don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemana: con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes (Антверпен, M. Nucio, 1552) — переиздано в 1930 году (издательство la Sociedad de Bibliófilos Españoles) и переведённое на французский язык (1876).

Также после него остались некоторые письма научного содержания, несколько латинских стихов и религиозных поэм. Он посвятил стихи Гарсиласо, открывающие книгу las Anotaciones de El Brocense, а также Эрнандо де Акунья, Рамирес де Аро, Хуан Браво и Антич де Рока.

См. также 
 Завоевание Перу
 Инки
 Список испанских завоевателей и хронистов в Новом Свете

Библиография 
 Rebelión de Pizarro en el Perú y vida de D. Pedro Gasca. Tomo I, издано в Мадриде, 1889.
 Rebelión de Pizarro en el Perú y vida de D. Pedro Gasca. Tomo II, издано в Мадриде, 1889.

Примечания

Ссылки 
 Gran Enciclopedia Aragonesa
 

Писатели Испании
Хронисты Перу
Географы Испании
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Гуманисты Испании
Выпускники Саламанкского университета
Похороненные в Саламанке